Домналл (д/н — 915/934) — король Стратклайду в 908—915/934 роках. У валлійців відомий як Динфал, ірландців — Домналл II, камбрійців — Думнагуал VI, у шотландців та англійців — Дональд II.

Згадується лише у одному історичному джерелі — «Хроніці королів Альби». Відповідно до цієї праці, складеної наприкінці X століття, під час правління короля Шотландії Костянтина II помер король Стратклайда Дональд I та його наступником став якийсь Дональд, син Аеда. Ці дані дозволили історикам віднести час початку панування між 908 і 915 роками.

Спочатку вважався сином Аеда, короля Шотландії. У 1988 році американський медієвіст Бенджамін Хадсон обґрунтовно припустив, що його батьком був Аед Фіндліах, верховний король Ірландії, а матірю — Маел Муйре, донька Кеннета I, короля Шотландії.

Припускають, що розділив Стратклайд спочатку з Думнагуалом V, а потім Еоганом I. Помер до 934 року. Його суперник після цього став одноосібним володарем королівства.

Примітки

Джерела 
 Alan Orr Anderson, Scottish Annals from English Chroniclers: AD 500—1286, (London, 1908), republished, Marjorie Anderson (ed.) (Stamford, 1991).
 Peter Bartrum, A Welsh classical dictionary: people in history and legend up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993 (ISBN 9780907158738)
 Tim Clarkson Strathclyde and the Anglos-Saxons in the Viking Age John Donald Edinburgh 2014 (ISBN 9781907909252).
 Benjamin T. Hudson, Elech and the Scots in Strathclyde, in Scottish Gaelic Studies, Vol. XV (Spring, 1988), p. 143—147.
 Alex Woolf from Pictland to Alba 789—1070 (ISBN 9780748612345) (Edinburgh 2007).

Королі Стратклайда